Abacus (rekentuig)
 Telraam.net